De nombreuses gares ferroviaires portent le nom de  :

Gares en Belgique 
 Gare de Bruges-Saint-Pierre
 Gare de Gand-Saint-Pierre
 Gare de Masnuy-Saint-Pierre

Gares en France 
 Gare de Saint-Pierre-d'Albigny
 Gare de Saint-Pierre-d'Aurillac
 Gare de Saint-Pierre-Quiberon
 Gare de Saint-Pierre-le-Moûtier
 Gare de Saint-Pierre-sur-Dives
 Gare de Saint-Pierre-du-Vauvray
 Gare de Saint-Pierre-la-Cour
 Gare de Saint-Pierre-de-Chignac
 Gare de Saint-Pierre-en-Faucigny
 Gare de Saint-Pierre-des-Corps
 Gare de Caen-Saint-Pierre
 Gare de Liancourt-Saint-Pierre
 Gare de Nemours - Saint-Pierre
 Gare de Pouligny-Saint-Pierre
 Gare de Saint-Pierre (La Réunion)

Gare en Italie 
 Gare de Saint-Pierre (Vallée d'Aoste)

Saint-Pierre